Эллиптические функции Якоби — это набор основных эллиптических функций комплексного переменного и вспомогательных тета-функций, которые имеют прямое отношение к некоторым прикладным задачам (например, уравнение маятника). Они также имеют полезные аналогии с тригонометрическими функциями, как показывает соответствующее обозначение  для . Они не дают самый простой способ развить общую теорию, как замечено недавно: это может быть сделано на основе эллиптических функций Вейерштрасса. Эллиптические функции Якоби имеют в основном параллелограмме по два простых полюса и два простых нуля.

Введение 
Существует эллиптическая функция, имеющая в основном параллелограмме один полюс второго порядка и два простых нуля; это — «эллиптическая функция Вейерштрасса». Впрочем, более полезны «эллиптические функции Якоби», имеющие по два простых полюса и по два простых нуля в каждом основном параллелограмме. Каждая из этих функций в основном параллелограмме принимает любое значение в точности два раза.

Обозначение 
Для эллиптических функций можно встретить разнообразные обозначения, которые могут запутать суть дела. Эллиптические функции — функции двух переменных. Первую переменную можно дать в терминах амплитуды , или обычно, в терминах , данного ниже. Вторую переменную можно было бы дать в терминах параметра , или как эллиптический модуль , где , или в терминах модулярного угла , где .

Определение как обратные к эллиптическим интегралам 
Приведённое выше определение в терминах мероморфных функций абстрактно. Существует более простое, но абсолютно эквивалентное определение, задающее эллиптические функции как обратные к неполному эллиптическому интегралу первого рода. Пусть

 

Эллиптическая функция  задаётся как

 

и  определяется

 

а

 

Здесь угол  называется амплитудой.  называется дельта амплитудой. Значение  является свободным параметром, который полагается реальным в диапазоне , и таким образом эллиптические функции являются функциями двух аргументов: амплитуды  и параметра .

Оставшиеся девять эллиптических функций легко построить из трёх вышеприведённых. Это будет сделано ниже.

Заметьте, что когда , то  равен четверти периода .

Определение в терминах тета-функций 
Эквивалентно эллиптические функции Якоби можно определить в терминах θ-функций. Если мы определим  как , и  соответственно как  (тета константы) тогда эллиптический модуль  равен . Полагая , получим

 

 

 

Поскольку функции Якоби определяются в терминах эллиптического модуля , необходимо найти обратные к ним и выразить  в терминах . Начнём с дополнительного модуля . Как функция  запишем

 

Введём обозначение

 

Определим также ном  как  и разложим  в ряд по степеням нома . Получим

 

Обращение ряда даёт

 

Поскольку мы можем рассмотреть частный случай когда мнимая часть  больше или равна , мы можем сказать, что значение  меньше или равно . Для таких малых значений вышеприведённый ряд сходится очень быстро, и это позволяет легко найти подходящее значение для .

Другие функции 
Изменением порядка двух букв в названии функций обычно обозначают обратные к трём функциям приведённых выше:

 
 
 

Отношения трёх главных функций обозначают первой буквой числителя, следующей перед первой буквой знаменателя:

 
 
 
 
 
 

Более кратко запишем

 

где все буквы , , и  являются любыми буквами , , ,  (следует помнить, что ).

Дополнительные теоремы 
Функции удовлетворяют двум алгебраическим соотношениям

 

 

Видно, что (, , ) параметризует эллиптическую кривую, которая является пересечением двух квадрик определённой вышеупомянутыми двумя уравнениями. Мы теперь можем определить групповой закон для точек на этой кривой с помощью дополнительных формул для функций Якоби

Тригонометрические и гиперболические функции, как частный случай эллиптических 
 Если , то
 
Отсюда

Отсюда
 
и
 

Таким образом, при  эллиптические функции вырождаются в гиперболические.

 Если , то
 
Отсюда
 
а также
 
 

Таким образом, при  эллиптические функции вырождаются в тригонометрические.

Соотношение между квадратами функций 
Для квадратов этих функций верны следующие соотношения

 

 

 

 

где  и .

Дополнительные равенства для квадратов можно получить если заметить, что , а также , где , ,  — любые буквы , , ,  и .

Ном 
Пусть ном равен  и пусть аргумент — . Тогда функции можно представить в виде сумм Ламберта

Решения нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений 
Производные трёх основных эллиптических функций Якоби записываются в виде:

 

 

 

Используя теорему, формулировка которой приведена выше получим для заданного  () уравнения решениями которых являются эллиптические функции Якоби:

  является решением уравнения  и 

  является решением уравнения  и 

  является решением уравнения  и

Ссылки 
 
 Эллиптические функции — Процедуры для Matlab

Литература 
 
  See Chapter 16

 

  или Москва: УРСС, 2010

Эллиптические функции